Karting steht für:
 Kartsport

Karting ist der Familienname folgender Personen:
 Claus-Günther Karting (1932–1988), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)